SQL steht als Abkürzung für:
 Structured Query Language, eine Datenbanksprache
 Abkürzung für Squelch
 standard quantum limit, siehe: Heisenbergsche Unschärferelation

Siehe auch:

SQL